Ла Форс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ла Форс, Анри-Жак де Комон (1675—1726) — французский аристократ, известный мемуарист и член Французской академии.
 Ла Форс, Анри-Номпар де Комон (1582—1678) — французский военный деятель, пэр Франции.
 Ла Форс, Арман-Номпар де Комон (ок. 1585—1675) — маршал Франции и пэр Франции.
 Ла Форс, Жак-Номпар де Комон (1558—1652) — французский полководец, маршал Франции (1622), пэр Франции.
 Ла Форс, Шарлотта-Роза де Комон (ок. 1750—1724) — французская писательница.

Топонимы 
 Ла Форс — французское герцогство-пэрство, образованное в 1637 году для членов знатной семьи Комонов.
 См. также 
 Ла-Форс
 Пиганиоль де Ла Форс, Жан-Эмар (1673—1753) — французский географ и научный писатель, составитель географических справочников.